Aretha – album muzyczny Arethy Franklin z 1980 roku wydany przez Arista Records.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Arethy Franklin
Albumy muzyczne wydane w roku 1980
Albumy Arista Records